Красинский — фамилия и топоним.

 Носители фамилии 
 
 Красинский, Валериан Скоробогатый (; 1795—1855) — польский историк и публицист белорусского происхождения, типограф.
 Красинский, Винценты Корвин (1782—1858) — граф, польский, французский и русский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Красинский, Владимир (1902—1974) — внебрачный сын балерины Матильды Кшесинской от одного из русских великих князей.
 Красинский, Владислав (1844—1873) — граф.
 Красинский, Генрих (1804—1876) — польский писатель.
 
 Красинский, Зыгмунт (Сигизмунд, Зигмунд; ; 1812—1859) — граф, польский поэт и драматург.
 Красинский, Исидор (1774—1840) — польский военачальник, генерал, участник восстания 1830 г.
 Красинский, Михал Иероним (1712—1784) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Красинский, Николай Фомич (1886—1938) — белорусский театральный и церковный деятель, педагог.
 Красинский, Станислав (; 1585—1649) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Красинский, Францишек (; 1525—1577) — епископ краковский.
 Красинский, Ян (; 1550—1612) — польский историк.
 Красинский, Ян Казимир (1607—1669) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Населённые пункты 
 Красинский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.
 Красинский — бывший посёлок в Тяжинском районе Кемеровской области России.

 См. также 
 Красински, Джон (род. 1979) — американский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Красинские — о дворянском роде
 Красин
 Красина
 Красинка
 Красино
 Красинск
 Красинское